Ciclo de Krebs
Krebs (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos